Леона Луиз Луис (), родена на 3 април 1985 г., е английска певица и композитор.

Печели третото издание на популярното телевизионно шоу за таланти The X Factor и става световноизвестна със сингъла си Bleeding Love от албума Spirit. Песента достига до №1 в класациите на повече от 25 страни, включително и в българската Bulgarian National Top 40 и в Световната класация.

Дискография

Студийни албуми 
 Spirit (2007)
 Echo (2009)
 Glassheart (2012)
 Christmas, with Love (2013)

EP албуми 
 Hurt: The EP (2011)

Live албуми 
 The Labyrinth Tour Live from The O2 (2010)

Сингли 
 A Moment Like This (2006)
 Bleeding Love (2007)
 Better in Time (2008)
 Footprints in the Sand (2008)
 Forgive Me (2008)
 Run (2008)
 I Will Be (2009)
 Happy (2009)
 I Got You (2010)
 Collide (2011)
 Trouble (2012)
 Lovebird (2012)
 One More Sleep (2013)

Видеоклипове

Турнета 
 The Labyrinth (2010)
 Glassheart Tour (2013)

Източници 
 Официален сайт

Певци с вокален диапазон от 4 октави
Британски ритъм енд блус певци
Английски композитори
Английски поп певци
Английски певици
Родени в Лондон